Hanyeri ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Hanyeri (Bartın), Ortschaft in der türkischen Provinz Bartın
 Hanyeri (Kızıltepe), Ortschaft im Landkreis Kızıltepe der türkischen Provinz Mardin
 Hanyeri (Niksar), Ortschaft im Landkreis Niksar der türkischen Provinz Tokat
 Hanyeri (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Hanyeri (Ulubey), Ortschaft im Landkreis Ulubey der türkischen Provinz Uşak

 Felsrelief von Hanyeri, ein Felsrelief etwa 80 km südöstlich von Kayseri in der Zentraltürkei